Краевские () — древний польский и русский дворянский род герба Ясенчик, восходящий к началу XVI века.

При подаче документов (1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Краевских и к ней приложена челобитная Краевских о принятии их родословной росписи и объединении её с родословной росписью Лихачёвых, о выписке в Посольском приказе из латинских летописных книг и других документов о Краевских и приобщении выписок к родословной росписи.

Род внесён в I, VI и II части родословных книг Волынской, Минской, Могилёвской, Подольской, Смоленской и Калужской губерний Российской империи (Гербовник, VII, 108).

Происхождение и история рода 
Род Краевских выехали из Польши, название получили по их поместью (маетности). Однородцами Краевских являются: Барчиковские, Зборские, Карчевские, Лихачёвы, Михайловские, Мняковские, Препацкие, Яблонские, Яновские. 

Одна ветвь Краевских (1654), при взятии Смоленска, поступила в русское подданство. Назарий Краевский генерал-поручик смоленской шляхты (1686).

Позже, один из представителей этого рода, лесник Краевский Иосиф Васильевич, стал меценатом, который поддерживал и отправлял на обучение в лесную академию молодых людей из бедных семей.

Из польской ветви происходил Краевский, Рафал (1834—1864) — польский архитектор и революционер, министр Народного Ржонда (правительства) национально-освободительного восстания (1863—1864).

Описание герба 
В щите, имеющем голубое поле перпендикулярно изображён золотой ключ.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною со страусовыми перьями. Намёт на щит голубой, подложенный золотом. Герб рода Краевских внесён в Часть 7 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 108.

Известные представители 

 Краевский Лазарь Михайлович - московский дворянин (1656-1677).
 Краевский Андрей Семёнович - стряпчий (1692).

Литература

Примечания  

Шляхетские роды герба Ясеньчик
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев